es una canción popular rusa, también conocida como Koróbushka. Es muy conocida también por ser la canción oficial del juego Tetris.

Historia 
La canción «Korobéiniki» se basa en un poema del mismo título escrito por Nikolái Nekrásov y publicado en la revista Sovreménnik en 1861. Debido a su ritmo acelerado y al estilo de baile asociado a la canción, pronto se convirtió en una conocida canción popular rusa.

Los korobéiniki (en singular, korobéinik) eran buhoneros que llevaban bandejas con mercancías tales como telas, artículos de mercería, libros y otros artículos de pequeño tamaño en la Rusia prerrevolucionaria. La canción cuenta la historia de un joven korobéinik que intenta vender su mercancía a una chica de ojos oscuros llamada Katia, a la que acaba besando, lo que conduce a ambos a desaparecer en un campo de centeno.

Versiones modernas 

Hirokazu Tanaka escogió esta canción como la música de fondo «Type A» de la versión del videojuego Tetris para la Game Boy. Desde entonces, fuera de Rusia se ha asociado claramente «Korobéiniki» al videojuego. En Estados Unidos, Tetris Holding LLC obtuvo el registro de una marca sonora (un tipo de marca controvertida y no permitida en muchos países) sobre la melodía para regular su uso en videojuegos. La canción ha hecho su aparición en Dance Maniax 2nd Mix bajo el título «Happy-hopper». A partir de los años 1990, varios grupos de música han sacado temas basados en Korobéiniki.

Partitura

Letra

Referencias

Enlaces externos 
 Barynya performance
 Sheet music by Michael Gluck

Canciones de Rusia
Canciones en ruso
Canciones de 1861
Canciones de Lidia Ruslánova